Le mot islandais peut être employé comme :

 nom commun pour désigner :
 l'islandais, la langue parlée en Islande
 l'islandais, une race de moutons
 les « islandais », en Bretagne, marins pêcheurs qui effectuaient des campagnes de pêche à la morue sur les côtes d'Islande, dont Pierre Loti s’est inspiré pour son célèbre roman Pêcheur d’Islande

 nom propre pour désigner :
 ressortissant de l'Islande
 le peuple islandais

 un adjectif pour désigner :
 ce qui est relatif à l'Islande
 le cheval islandais, une race équine
 Le berger islandais, une race de chien

Voir aussi